Grützmacher beschreibt einen Müllerberuf.

Grützmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Grützmacher (1928–2010), deutscher Kunstwissenschaftler
 Friedel Grützmacher (* 1942), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Grüne), Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz
 Friedrich Grützmacher (1832–1903), deutscher Cellist und Komponist
 Friedrich Grützmacher der Jüngere (1866–1919), deutscher Cellist 
 Georg Grützmacher (1866–1939), Kirchenhistoriker, besonders Hieronymus-Kommentar
 Leopold Grützmacher (1835–1900), deutscher Cellist und Komponist
 Martin Grützmacher (1901–1994), deutscher Physiker
 Richard Grützmacher (1876–1959), systematischer Theologe
 Robert Grützmacher (1891–1970), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Sabine Grützmacher (* 1986), deutsche Politikerin
 Samuel Ulrich Grützmacher, 1693 Respondent an der Universität Greifswald
 Grützmacher († 1833), Gründer von Haselhorst, siehe Berlin-Haselhorst#Vorwerk Plan (bis 1840)

Siehe auch:

 Grützmachergraben
 Grütze